Beilfuß oder Beilfuss ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce F. Beilfuss (1915–1986), US-amerikanischer Jurist
 Lars Beilfuß (* 1976), deutscher Ruderer
 Richard Beilfuss (* 1965), US-amerikanischer Hydrologe und Naturschützer